Alekhine, Aliokhine (masculin ; , ) ou Alekhina, Aliokhina (féminin ; , ) est un patronyme russe porté par (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Alekhine (1892-1946), joueur d'échecs russe naturalisé français ;
 Défense Alekhine, ouverture du jeu d'échecs ;
 (1909) Alekhine, astéroïde ;
 Maria Aliokhina (1988-), membre des Pussy Riot ;
 Nadejda Alekhina (1978-), athlète russe spécialise du triple saut ;
 Natalia Aliokhina (1954- ), joueuse d'échecs russe ;
 Nikolaï Alekhine (1913-1964), ingénieur soviétique ;
 Alekhin, cratère de la face cachée de la lune.

Patronyme russe